Марк Манилий Вописк () — римский политический деятель второй половины I века.

Вописк происходил из Испании. С июля по сентябрь 60 года он занимал должность консула-суффекта с Гаем Веллеем Патеркулом. Его сыном был поэт и друг императора Домициана Публий Манилий Вописк.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 7. c. 818.
 Ingemar König. Der römische Staat II. Die Kaiserzeit. Stuttgart 1997. p. 469.